Fast Food Nation – libro-inchiesta di Eric Schlosser
Fast Food Nation – film di Richard Linklater